Beilstein, une ville d'Allemagne située en Bade-Wurtemberg
 Beilstein, une commune d'Allemagne située en Rhénanie-Palatinat
 Beilstein, un quartier de Greifenstein située en Hesse
 Base de données Beilstein, sur les produits chimiques, rassemblant des données critiques associées à leurs références bibliographiques originales
 Beilstein Registry Number ou numéro Beilstein, l'identifiant unique d'une substance chimique organique dans la base de données Beilstein